En Pologne, Golejewo est le nom de :

dans la voïvodie de Mazovie
 Golejewo, village 

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Golejewo, village 

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Golejewo, village 

dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Golejewo, village du powiat de Choszczno
 Golejewo, village du powiat de Myślibórz